F-класс или сегмент F () — крупнейший по габаритам класс легковых автомобилей согласно классификации Европейской комиссии, также соответствующий . Аналогами F-класса являются полноразмерный седан (full-size luxury sedan) в США, элитный седан или элитный лимузин (luxury saloon или luxury limousine) в Великобритании и оберкласс (Oberklasse) в Германии.

Характеристики 
Автомобили F-класса, будучи престижными по статусу, занимают небольшую долю на европейском рынке (около 0,3% продаж), ассортимент ограничен несколькими моделями. Большая часть автомобилей F-класса — это седаны, хотя есть также универсалы и хэтчбеки с дверью сзади. Обыденными являются модели автомобилей с расширенной колёсной базой и множеством дополнительных функций, доступных пассажирам на задних сидениях. В зависимости от рынка могут продаваться как модели с расширенной колёсной базой, так и с укороченной. К F-классу относятся также машины класса «ультралюкс».

Примеры 
Четыре наиболее продаваемых машин F-класса в Европе — Mercedes-Benz S-класса, BMW 7, Porsche Panamera и Audi A8.

Продажи в Европе

Азия 
В 1989 году в Азии была произведена первая машина F-класса для внешнего рынка, Lexus LS400. Ранее подобные автомобили производились только для японского рынка: среди флагманов F-класса выделялись Toyota Century, Nissan President и . В Южной Корее первые машины F-класса представляли собой результат сотрудничества двух компаний: так, в 1994 году вышла  (переделанная Honda Legend), в 1997 году — SsangYong Chairman (на базе Mercedes-Benz E-класса), в 1999 году — Hyundai Equus (на базе  и ). Наиболее поздней корейской моделью F-класса является Genesis G90.

Европа 
 Линейка автомобилей F-класса от Mercedes началась с выпуска  в 1951 году. Следующей моделью в 1954 году стал Mercedes-Benz W180 Ponton, в 1959 году — Mercedes-Benz W111, в 1965 году — Mercedes-Benz W108. В 1972 году с конвейера сошёл первый Mercedes-Benz S-класс, который производится и по сей день (самое позднее поколение — шестое).
 Линейка автомобилей F-класса от Jaguar началась с выпуска  в 1951 году. Последующими моделями стали  (1956),  (1959) и  (1961), переименованный в Jaguar 420G в 1966 году. С 1968 года производится Jaguar XJ: в производстве в настоящий момент четвёртое поколение машин.
 Предшественниками линейки машин сегмента F от BMW являются седаны BMW 501/502, которые сменили BMW E3 и E9 в 1977 году. С 1978 года производится BMW 7: выпущено уже шесть поколений этих автомобилей.
 С 1963 года производится Maserati Quattroporte (уже выпускается шестое поколение подобных машин).
 С 1988 по 1993 годы выпускалась Audi V8, первая машина F-класса от Audi. С 1994 года выпускается Audi A8 (четыре поколения).

США 
В США автомобили сегмента F известны как полноразмерные автомобили (наравне с европейскими автомобилями сегмента E) или как автомобили представительского класса.

Примечания 

Европейская классификация автомобилей
Автомобили сегмента F